Collegio elettorale di Monza – collegio elettorale uninominale e di lista del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati
 Collegio elettorale di Monza – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati
 Collegio elettorale di Monza – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione del Senato della Repubblica